Jonas Björkman en Todd Woodbridge wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Byron Black en David Prinosil met 6-1, 5-7, 6-4 en 6-4.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2001